BDL peut faire référence à :
 borderline, un trouble de la personnalité ;
 Banque de dépannage linguistique, une publication de l'Office québécois de la langue française (OQLF) ;
 Brûleurs de Loups, le club de hockey sur glace de Grenoble, en France ;
  ;
 Banque de développement local, une banque algérienne ;
 Bureau des longitudes, un organisme scientifique français ;
 Le Bureau des légendes, une série télévisée française d'espionnage.